A WCHL rövidítés jelentheti az alábbiakat:

 Western Canada Hockey League (1921–1926)
 Western Canada Hockey League (minor pro) (1932–1933)
 Western Hockey League 1968 és 1978 között Western Canada Hockey League néven ismert.
 West Coast Hockey League (1995–2003)